2 miejscowości w Polsce: 
 Sługocice – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Będków 
 Sługocice – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Mazowiecki